Тиводар Легоцкий (); род. 5 октября 1830, с. Фунжине возле г.Риека (теперь Хорватия) — ум.5 ноября 1915, Мукачево) — историк, этнограф, основоположник археологии и музейного дела в Закарпатье (теперь Украина), краевед, юрист.

Биография 
Родился в семье лесника — переселенца из Словакии. Начальное образование получил в г. Рожогедь (ныне г. Ружомберок в Словакии). После этого начал посещать философские курсы в городе Рожнява. С 1847 по 1851 год учился на юридическом отделении Кошицкой академии. По окончании академии работал служащим в суде.

В 1855 году переехал в город Мукачево. В 1865 году занял должность главного прокурора Мукачевско-Чинадиевской доминии графов Шёнборнов, работал на этой должности до выхода на пенсию в 1896 году.

Практическую деятельность тесно соединял с исследовательской работой. Стоял у истоков археологической науки в Венгрии.

Легоцкий являлся членом многих научных обществ и учреждений, в том числе Венгерского общества естествоиспытателей, Этнографичнского общества Венгрии, ряда археологических комиссий.

Много путешествовал по Закарпатью, собрал богатый исторический, археологический и этнографический материал — огромную коллекцию из семи тысяч предметов. Эта коллекция была в своё время самой большой частной коллекцией во всей Австро-Венгрии.

В 1907 году организовал в Мукачево музейное общество, создал (в собственном доме) первый в Закарпатье музей истории и быта края.

Европейское признание Тиводару Легоцкому принесли его археологические исследования исторического комитата в северо-западной части Венгерского королевства — комитата Берег, опубликованные в «Монографии Берегского комитата» (в 3-х т., 1881—1882, название рукописи возникло уже после смерти автора, в наше время это работа носит название «Історичні колоски»).

На основе археологических находок доказал, что славяне расселились в Тисо-Дунайской низменности ещё до прихода сюда венгров. Исследовал проблемы социально-экономического развития Закарпатья, духовной культуры закарпатцев и их участия в антигабсбургской войнах XVIII века и Революции 1848—1849 годов.

Выступал и как фольклорист, знаток обычаев и обрядов многочисленных народов Закарпатья.

Научное наследие ученого-исследователя составляет 11 монографий, около 300 статей, которые охватывают целый комплекс вопросов по истории Закарпатья от древнейших времен до начала XX столетия.

Ссылки 
 Lehoczky Tivadar (венг.)
 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (нем.)
 Кобаль Й. Бібліографічний покажчик праць Тиводара Легоцького. Ужгород, 1990 (укр.)

Историки Венгрии
Этнографы Венгрии
Археологи Венгрии
Юристы Венгрии
Фольклористы Австрии
Фольклористы Венгрии
История Закарпатья